The Dancer – cortometraggio del 1913 diretto da Ashley Miller
 The Dancer – film del 1914 diretto da Robert G. Vignola
 The Dancer – film del 1914 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 The Dancer – film del 1915 diretto da Charles Giblyn
 The Dancer – film del 1916 diretto da Carl M. Leviness
 The Dancer – film del 2000 diretto da Frédéric Garson